Swanidse ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Swanidse (1886–1941), georgischer Politiker und Historiker
 Ketewan Swanidse (1880–1907), georgische Ehefrau von Josef Stalin
 Natela Swanidse (1926–2017), georgische Komponistin
 Nikolai Karlowitsch Swanidse (* 1955), russischer Fernsehjournalist
 Rostyslaw Swanidse (1971–2002), ukrainischer Schwimmer